Поли́на Русла́новна Гуди́ева (), более известная как Polina или Contessa, — американская певица и автор песен российского происхождения.

Ранние годы и карьера 
Полина Руслановна Гудиева родилась в Москве и с раннего возраста была склонна к музыке. Её мать — советская и российская эстрадная певица Наталья Ступишина, также известная как Анка. Полина играла на классическом фортепиано и вскоре начала писать, продюсировать и петь свои собственные песни. Во время бума электронной музыки в Европе в 1990-х годах Гудиева нашла своё истинное призвание и с тех пор сочетает свои поп-чувства со страстью к электронной и танцевальной музыке.

В начале своей карьеры переехала в Нью-Йорк, где познакомилась с  и продюсерской командой Stargate. Вместе они стали соавторами сингла платинового исполнителя Шона Кингстона 2011 года «Party All Night (Sleep All Day)», который достиг седьмого места в UK Pop Singles chart и первого места в UK R&B Singles chart. Песня была включена в саундтрек фильма «Inbetweeners», одного из самых успешных комедийных фильмов в истории британского кинематографа. После подписания издательского контракта с Ultra она продолжила работать с некоторыми из крупнейших имён в кантри-музыке, включая Стива Аоки, Tiësto, Kaskade, Laidback Luke, Moguai, и Тодда Терри. Вместе с Digital Farm Animals в соавторстве написали сингл «Faded» для Кейна Риверса.

После успеха в раннем сотрудничестве, у неё был успех с собственным синглом «Fade to Love», который занимал верхние позиции в европейских поп / танцевальных чартах в течение года (включая UK Top 20 Club chart) и видео, которое достигло третьего места на MTV Россия и шестого места в итальянских чартах. В начале 2015 года Полина выпустила следующий сингл под названием «Breathe». Совсем недавно она появилась в качестве приглашённой исполнительницы на получившем премию Грэмми альбоме Эминема The Marshall Mathers LP 2, с её вокалом на треке .

Ссылки

Официальный сайт 
 

Певцы и певицы России
Поп-музыканты России
Фолк-музыканты России
Рок-музыканты России
Исполнители русского шансона